

Смирновська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область

Смирновська сільська рада — сільська рада, Більмацький район, Запорізька область